Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2003 war die 29. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Oktober 2003 in der Jiangmen Arena in Jiangmen und damit nach 1998 und 2000 zum dritten Mal in China statt.
Weltmeister wurde der Inder Pankaj Advani durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den für Pakistan antretenden Afghanen Saleh Mohammadi.

Modus 
Die 88 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 2003 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Sport (Guangdong)
Jiangmen
Billardturnier in der Volksrepublik China